Ousseni oder Ousséni ist der Familienname folgender Personen:

 Fatima Ousseni, Kunstsammlerin und Feministin in Mayotte
 Issa Alassane-Ousséni (* 1961), beninischer Sprinter
 Mouty Oussenni (* 1986), französischer Fußballspieler
 Moyadh Ousseni (* 1993), komorischer Fußballtorhüter